Уоткинс-Глен, 
 Уоткинс-Глен (Нью-Йорк) — деревня в штате Нью-Йорк, местонахождение одноимённого Национального парка и трассы автогонок
 Уоткинс-Глен (трасса)